Кокопо:

 Кокопо — город в Папуа — Новой Гвинее;
 Кокопо — округ в Папуа — Новой Гвинее.